Wrzesina ist ein polnischer Ortsname:
 Wrzesina (Jonkowo), Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Alt Schöneberg, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Wrzesina (Sośnie), Ort in der Gmina Sośnie, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch: Wrzesiny